Евксиноград може да се отнася за:

 Евксиноград – дворец във Варна;
 Евксиноград – винарска изба в двореца „Евксиноград“;
 Евксиноград – български пътнически кораб;
 Евксиноградски фар – морски фар в Евксиноградския залив, Черно море.
 Евксиноградско пристанище – малко пристанище в Евксиноградския залив, Черно море.